|-
| 110301 - || || 18 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110302 - || || 26 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 110303 - || || 16 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110304 - || || 16 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110305 - || || 21 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110306 - || || 26 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110307 - || || 19 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 110308 - || || 21 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110309 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110310 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110311 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110312 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110313 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110314 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110315 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110316 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110317 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110318 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110319 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110320 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110321 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110322 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110323 - || || 27 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110324 - || || 22 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110325 - || || 28 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 110326 - || || 21 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110327 - || || 22 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110328 - || || 22 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110329 - || || 22 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110330 - || || 27 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110331 - || || 23 de setembre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 110332 - || || 25 de setembre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 110333 - || || 25 de setembre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 110334 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110335 - || || 17 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110336 - || || 17 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110337 - || || 17 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110338 - || || 17 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110339 - || || 17 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110340 - || || 23 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110341 - || || 23 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110342 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110343 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110344 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110345 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110346 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110347 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110348 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110349 - || || 21 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110350 - || || 23 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110351 - || || 23 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110352 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110353 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110354 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110355 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110356 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110357 - || || 25 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110358 - || || 25 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110359 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110360 - || || 25 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110361 - || || 26 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110362 - || || 16 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110363 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110364 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110365 - || || 17 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110366 - || || 17 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110367 - || || 18 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110368 - || || 18 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110369 - || || 18 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110370 - || || 18 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110371 - || || 19 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110372 - || || 19 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110373 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110374 - || || 19 de setembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 110375 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110376 - || || 21 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110377 - || || 21 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110378 - || || 22 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110379 - || || 22 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110380 - || || 22 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110381 - || || 23 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110382 - || || 26 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110383 - || || 23 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110384 - || || 11 d'octubre, 2001 || Farpoint || Farpoint
|-
| 110385 - || || 6 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110386 - || || 7 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110387 - || || 7 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110388 - || || 7 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110389 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110390 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110391 - || || 11 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110392 - || || 11 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110393 Rammstein || || 11 d'octubre, 2001 || Le Creusot || Le Creusot
|-
| 110394 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110395 - || || 9 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110396 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110397 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110398 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110399 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110400 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
0